

Série télévisée 

 Rude Awakening est une série télévisée américaine créée par Claudia Lonow en 1998.

Cinéma 

 Rude Awakening est un court métrage français réalisé par Georges Méliès en 1908 ;
 Rude Awakening est un court métrage américain réalisé par Warren Sonbert en 1975 ;
 Rude Awakening est un film américain réalisé par David Greenwalt et Aaron Russo en 1989 ;
 Rude Awakening est un documentaire musical sur le groupe Megadeth, réalisé par Christoffer Salzgeber en 2002.
 Rude Awakening est un film américain réalisé par Andrew Conlon et John Flores en 2007 ;

Musique

Groupe 

 Rude Awakening est un groupe américain de heavy metal fondé en 1986.

Artiste 

 Rude Awakening est un des noms de scène de DJ Promo.

Chanson 

 Rude Awakening est le premier morceau de l'album Ecce Lex du groupe Nostromo. Il est paru en 2002.

Album 

 Rude Awakening est un album d'Andy Irvine sorti en 1991 ;
 Rude Awakening est un album de Prong sorti en 1996 ;
 Rude Awakening est un album de Megadeth sorti en 2002.

Homonymie de titre